Massangano kann sich auf folgende Orte beziehen:
 eine Kommune in Angola, s. Massangano (Angola)
 eine portugiesische Festung in Angola, s. Massangano (Festung)
 eine Ortschaft in Mosambik, s. Massangano (Mosambik)
 eine „Aringa“ in Mosambik, s. Massangano (Wehranlage)